Новоникола́евка () — село в Маловисковском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 41 человек. Почтовый индекс — 26243. Телефонный код — 5258. Код КОАТУУ — 3523180605.

Местный совет 
26243, Кировоградская обл., Маловисковский р-н, с. Александровка, ул. Советская, 2

Ссылки 
 Новониколаевка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Маловисковского района